Агабекя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Агабекян, Арам Арутюнович (1928) — советский борец вольного стиля.
 Агабекян, Артур Александрович (род. 1963) — политический и военный деятель Армении.
 Агабекян, Игорь Петрович — филолог, автор учебников английского языка.
 Агабекян, Лиана Араратовна (род. 1986) — армянская шахматистка.
 Агабекян, Мелик Хачикович (род. 1947) — украинский художник, член НСХУ.
 Агабекян, Эдуард Артаваздович (род. 1963) — политический деятель НКР, мэр Степанакерта.